Пегома () — город и коммуна на юго-востоке Франции, западнее Ниццы, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Грас, кантон Мандельё-ла-Напуль. До 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Южный Грас (округ Грас).

Площадь коммуны — 11,28 км², население — 6235 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 7285 человек (2012), плотность населения — 645,8 чел/км².

Географическое положение 
Коммуна Пегома расположена в долине реки Сьянь, в нескольких километрах северо-западнее Канна, на шоссе D9, ведущее в Грасс. Соседними общинами являются: на севере город Грасс, на северо-востоке — Муан-Сарту, на юго-востоке — Ла-Рокетт-сюр-Сьянь, на юге — Манделье-ла-Напуль, на западе — Таннерон, на северо-западе — Орибо-сюр-Сьянь.

Пегома расположена на так называемой «Дороге мимоз» (La Route du Mimosa), которая протянулась на 130 километров вдоль французского Лазурного берега, от Борм-ле-Мимоза и через Райоль-Канадель-сюр-Мер, Сен-Максим, Сен-Рафаэль, Манделье-ла-Напуль, Таннерон и Пегома на Грасс. В период от января и до середины марта вдоль всего пути стоят привезённые на юг Франции из Австралии мимозы покрытыми золотом своих цветов.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 7047 человек, а в 2012 году — 7285 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 4451 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 3566 были экономически активными, 885 — неактивными (показатель активности 80,1 %, в 1999 году — 73,9 %). Из 3566 активных трудоспособных жителей работали 3250 человек (1663 мужчины и 1587 женщин), 316 числились безработными (157 мужчин и 159 женщин). Среди 885 трудоспособных неактивных граждан 299 были учениками либо студентами, 298 — пенсионерами, а ещё 288 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 2875 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 6961,0 человек. При этом медиана доходов составила 21 тысяча 201 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Города-партнёры 
  Кастель-Сан-Никколо (Италия)

Примечания

Ссылки